Genuin ist der Name von:
 Angelo Genuin (* 1939), italienischer Skibergsteiger und Skilangläufer
 Magda Genuin (* 1979), italienische Skilangläuferin
 Roberto Genuin (* 1961), italienischer Ordenspriester und seit 2018 Generalminister der Kapuziner 
 Genuin classics, Klassik-Label und Klassik-Tonstudio in Leipzig

Siehe auch: